15-й кавалерийский корпус — воинское соединение:
 15-й кавалерийский корпус (СССР)
 15-й казачий кавалерийский корпус СС